Владимир Львович Туриянский (род. 1935) — российский поэт, композитор, бард, радиоэлектромеханик, геолог.

Владимир Туриянский родился 21 августа 1935 г. в Москве, в семье экономиста-производственника. Отец был репрессирован в 1937 г. и погиб в одном из лагерей ГУЛАГа под Интой. После этого будущий бард с матерью и сестрой были сосланы в Казахстан, где жили до конца Великой Отечественной войны. В 1946 г. семья поселяется в поселке Струнино Владимирской области (за 101-м километром).

Владимир поступил в Московский Институт Культуры, но проучился лишь до третьего курса, а затем избрал профессию геолога. Отправился с геологической экспедицией в Сибирь. По его признанию, только жизнь в далеких экспедициях на севере и востоке СССР позволяла хотя бы на время избавиться от реалий советской системы.

Начав работу геолога, Туриянский становится радиоэлектромехаником шестого разряда СГРЭ, наладчиком геофизической аппаратуры. Участвует во многих геологических экспедициях на Крайний Север, в Западную и Восточную Сибирь. Работает электромонтером, коллектором, радистом, грузчиком, слесарем.

С 1959 г. начал писать песни, преимущественно на свои стихи. Исполнял свои сочинения, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре (гитару начал осваивать, ещё живя на поселении, учась у освободившихся зеков). В начале своей песенной карьеры играл в качестве аккомпаниатора в октете Ады Якушевой.

Первая песня «Кабестан» (1959) на стихи Б. Стругацкого из книги «Страна багровых туч». Многие песни рождались в полевых условиях экспедиций. Свой день рождения Туриянский чаще всего встречал в экспедициях и в таких случаях старался сделать себе подарок в виде новой песни. Наиболее популярными песнями Владимира Туриянского стали «Монтана», «Геофизическое танго», «Старая сказка», «Откуда начинается река», «Мы зачем-то сбежали из теплых квартир».

Вышли диски, компакт-диски и компакт-кассеты, книги стихов.
Уехал в Германию в 2000 г. Вернулся и в настоящее время живёт в Москве.

Дискография 
 «Ты помнишь ли, гитара?» (1991),
 «Ночной разговор» (1995),
 «Пейзаж времён империи» (1997),
 «Откуда начинается река» (1997).
 «Пока дороги сердце просит» (1997),
 «Поезда бесконечного следования» (1999),
 «Не хватает времени» (1999),
 «Не верь, не бойся, не проси» (1999),
 «Российские барды — В. Туриянский» (2000),
 «Ночной разговор» (2001),
 «Мне снятся сны все реже» (2006),
 «Расстрелянный XX век» (2007).

Библиография 
 Туриянский, Владимир Львович. Моим друзьям в далеком далеке : Стихи, песни, повесть, рассказы / Владимир Туриянский. — М. : Москва, 1997. — 217, [6] с. : нот., портр.; 19 см. — 1000 экз.
 Туриянский, Владимир. Не спрашивай, куда… : [Сборник] / Владимир Туриянский. — Красногорск (Моск. обл.) : Литера, [1993?]. — 175,[64] с. : ил., нот.; 21 см. — 20000 экз. — ISBN 5-85709-002-4.
 Туриянский В.: «А вся страна расцвечена и флагами волнуется…», «Господь Бог, рассердившись на грехи людей, послал…», «Расстрелянный дождями крест…», «Привет вам из Вилюйской синеклизы!..», «Стаканчики граненые, гитары переборы…», «Еще одна ночь не ответит…», «В который раз окраины России…», «Где уж нам выбирать…», «Оплывает свечка на шандале…», «Вчера мело с утра до ночи…», Воспоминания на станции Сивая Маска, «Однажды — это не похоже…», «Один философ в туалете…», «Нас с каждым годом давит груз потерь…», «И в Греции, и в очень древнем Риме…», «Бывает, что бессрочный арестант…» // Есть магнитофон системы «Яуза»…: Сб. песен магнитиздата / Сост. Алексей Уклеин. — Калуга, 1991, Тираж 10000, стр 231—249. — Фото.

Ссылки 
 Биография на ozon.ru
 
 Ноты к неосуществленному сборнику Владимира Туриянского
 Видео: Владимир Туриянский в передаче «Музыка встреч»
 Владимир Туриянский: перекати-поле с гитарой

Авторы-исполнители России
Певцы и певицы России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Родившиеся 21 августа
Родившиеся в 1935 году